Алекса́ндр Алекса́ндрович Вишне́вский:
 Вишневский, Александр Александрович (1906—1975) — главный хирург Советской Армии, Герой Социалистического Труда.
 Вишневский, Александр Александрович (1939—2013) — советский и российский хирург.
 Вишневский, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 25 июня 1916.